El término textura puede referirse:

 a la textura del tejido, entrelazamiento, disposición y orden de los hilos en un tejido;
 a la la superficie de un vestido;
 al material para su confección: véase corte y confección y vestido (indumentaria);
 a textura litteralis, un estilo de escritura gótica;

En música y sonido
 a la textura (música), calidad general del sonido de una composición musical;
 a la textura (sonido), sonido cuasi aleatorio que tiene un comportamiento en el tiempo periódico o estocástico;
 a Texturas, una canción de la banda argentina Soda Stereo, del álbum musical Dynamo;

En la pintura
 textura (pintura), sensación de la tela basado en la pintura y en su método de aplicación;

En la informática
 textura (gráficos por computadora), imagen bitmap aplicada sobre una superficie en gráficos por computadora;

Otras estructuras
 textura cristalográfica, distribución de orientaciones cristalinas en un policristal.
 textura (petrología)
 textura del suelo

Enlaces externos